Mužská dvouhra ASB Classic 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla španělská světová čtrnáctka tenista Roberto Bautista Agut, která před zahájením odstoupila kvůli gastroenteritidě.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený 24letý Američan Jack Sock, jenž ve finále zdolal portugalského hráče Joãa Sousu po třísetovém průběhu 6–3, 5–7 a 6–3. V závěrečn sadě přitom otočil ztrátu prohraného podání. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Do finále turnaje postoupil již v roce 2016, kdy ale zápas skrečoval pro virózu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2017